В одиночному розряді тенісного турніру Faber Grand Prix 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Іву Майолі 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Яна Новотна (переможниця)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Забіне Гак (2-ге коло)

 Іва Майолі (фінал)
 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
 Бренда Шульц (чвертьфінал)
 Жулі Алар (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Faber Grand Prix